Diocesi di Chioggia – erede dell'antica diocesi di Malamocco
Sede titolare di Malamocco – sede titolare della Chiesa cattolica, che ha il titolo dell'antica diocesi di Malamocco